Tarqeq (mythologie), maangod van de Inuit.
 Tarqeq (maan), maan van Saturnus.